Primož je lahko:
 Primož (ime), osebno ime

Krajevno ime 
 Primož, Sevnica
 Primož pri Ljubnem
 Primož pri Šentjurju
 Sveti Primož nad Kamnikom
 Sveti Primož nad Muto
 Sveti Primož na Pohorju